William Preston Adams (1930) foi um botânico norte-americano.

Ligações externas
 

Botânicos dos Estados Unidos